1. FC Lokomotive Leipzig je historický název těchto klubů:
1. FC Lokomotive Leipzig (1966) – zaniklý fotbalový klub z Lipska, v roce 1991 přejmenován na VfB Leipzig
1. FC Lokomotive Leipzig (2003) – fotbalový klub z Lipska, který byl založen v roce 2003